Volley League 2021-2022 utspelade sig mellan 9 oktober 2021 och 12 maj 2022. Det var den 52:a upplagan av serien, som utser de grekiska mästarna i volleyboll. I turneringen deltog 14 klubblag. Panathinaikos Athlitikos Omilos vann serien för 24 gången genom att besegra Olympiakos SFP i finalen. 
. Amazones, AOF Porfyras och Aias Evosmos åkte ur serien. Maret Grothues utsågs till mest värdefulla spelare.

Regelverk

Format 
La formula ha previsto:
 Grundserien där alla lag mötte alla andra lag både hemma och borta. De åtta främsta lagen i serien gick vidare till ett slutspel i cupformat. Det sista laget degraderades. De fyra lagen på andra till femte plats nerifrån spelade ett möte med ett annat av lagen där förloraren degraderas till Pre League.
 I slutspelet avgjordes kvartsfinalerna genom möte både hemma och borta där laget med flest poäng (fördelade på samma sätt som i serien) vann. Om bägge lagen tog lika många poäng avgjordes mötet genom ett golden set. Semifinalerna spelades i bäst av tre matcher och finalen i bäst av fem matcher. 
 Nedflyttningsmötet mellan de bägge sista lagen i serien avgjordes i bäst av tre matcher..

Metod för att bestämma tabellplacering 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serierna definierades utifrån:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.

Deltagande lag 
Då föregående säsong avbrutits på grund av Covid-19-pandemin deltog samma lag som föregående säsong.

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Vidare till nedflyttningsmatch.
      Nedflyttat till Pre League.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Nedflyttningsmatch

Resultat för deltagande i andra turneringar

Referenser

Noter 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
 2021-2022
Volleybollsäsongen 2021/2022